Dendryphantes hastatus — вид пауков-скакунов обитающих в Палеарктике.

Описание 
Взрослые особи достигают 5—7 мм в длину.

Питание 
Dendryphantes hastatus является насекомоядным пауком. Питается в основном летающими насекомыми, чаще комарами.

Распространение 
Этот вид встречается в регионах Китая, Сибири и Европы.

Место обитания 
Живёт он на краю лесов и среди кустарников.

Ссылки 
 Jerzy Proszynski 1997 Dendryphantes hastatus (Clerck, 1758) Salticidae: Diagnostic Drawings Library
 Dendryphantes hastatus (Clerck, 1758)

Заметки 

Пауки-скакунчики
Животные, описанные в 1757 году